Neue Gasse ist der Name von Straßen in

 Ellingen, siehe Neue Gasse (Ellingen)
 Kaufbeuren, siehe Liste der Baudenkmäler in Kaufbeuren
 Schweinfurt, siehe Liste der Baudenkmäler in Schweinfurt